Савейки  — топоним:

Беларусь 
 Савейки — деревня, Видзовский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Савейки — деревня, Борковичский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Савейки — деревня, Освейский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Савейки — деревня, Каменский сельсовет, Щучинский район, Гродненская область